A princesa Rosa Paula Iribagiza Mwambutsa (Gitega, 20 de Março de 1934), é uma integrante da família real do Burundi, A filha mais velha do Rei Mwambutsa IV com sua primeira esposa, a rainha Thérèse Kanyonga.

Biografia
Considerada por parte dos monarquistas burundeses como pretendente ao trono depois da morte de seu pai, o antigo Rei Mwambutsa IV, em 1977, ela é um membro da associação Irmandade Ishaka. No entanto, ela foi deserdada assim como sua irmã, a princesa Regina, por vontade do rei .

A princesa Rosa Paula foi eleita para o Parlamento do Burundi, sob a bandeira do Conselho Nacional para a Defesa da Democracia  -Forças para a Defesa da Democracia (CNDD-FDD), entre 2005 e 2010.

Em 2005, ela atacou na justiça o antigo partido único UPRONA por usurpar os direitos do príncipe Louis Rwagasore, seu irmão mais velho.

Ela associou-se às pesquisas do corpo do Mwami (título dado aos reis do Burundi Ntare V entre Abril e Outubro de 2012. Ela também mostrou-se favorável ao retorno dos restos mortais de seu pai, considerando que "a vontade do rei é, de longe, abaixo do interesse nacional", Contrariando parte da família real, especialmente sua prima, a princesa Esther Kamatari.

Casada primeiramente com o príncipe André Muhirwa e, em 1984, com o belga Frédéric Van de Sande, Rosa Paula Iribagiza Mwambutsa teve sete filhos em seus dois casamentos.

Ascendência

Naturais do Burundi
Princesas do Burundi
Políticos do Burundi
Mulheres do Burundi na política
Família real do Burundi